Aslı Çakır Alptekin (1985-), une athlète turque spécialiste du demi-fond ;
 Erkin Alptekin (1939-), un militant nationaliste ouïghour.